

Codici 
 E12 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Siding Spring Survey
 E12 – codice ECO della difesa ovest indiana, apertura degli scacchi
 E12 – Classificazione del valore delle resistenze elettriche/elettroniche

Strade 
 E12 – strada europea Mo i Rana – Helsinki
 E12 – Sentiero europeo E12 della rete sentieristica europea